Парфондваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Парфондваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн